Czerniewicze – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Prozoroki. 
Czerniewicze – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Prozoroki. 
 Czerniewicze
 Czerniewicze